Attilio Biseo – aviatore e generale italiano
 Cesare Biseo – pittore, illustratore e incisore italiano
 Riccardo Biseo – pianista, compositore, arrangiatore e jazzista italiano